Иосиф Астомен (О́ська Исто́мин) — старообрядческий монах XVII века, идеолог старообрядчества на юге Сибири.

По происхождению — казанский армянин. По словам митрополита тобольского и сибирского Игнатия, был одним из ревностнейших защитников старообрядчества наряду с Аввакумом.

Сослан в Сибирь в 1660 году и там за долгие годы ссылки побывал от Енисейска до Верхотурья. Повсюду с успехом вёл пропаганду двуперстия и старых обрядов.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Деятели старообрядчества
Персоналии XVII века